Kastlmühle bezeichnet folgende Ortsteile in Bayern

 Kastlmühle (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen
 Kastlmühle (Oberhausen), Ortsteil der Gemeinde Oberhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Siehe auch:
 Kastenmühle